Bruno Gregoretti ist der Name folgender Schiffe der italienischen Küstenwache:

 Bruno Gregoretti (CP 312), Rettungsboot
 Bruno Gregoretti (CP 920), Patrouillen- und Versorgungsschiff